Джеймс Макколл (; 14 декабря 1892, Глазго — 1978) — шотландский футболист и тренер. Выступал на позиции центрфорварда. Забил 258 мячей в матчах чемпионата Шотландии.

Карьера 
С 1913 года играл за «Селтик». В составе «кельтов» провёл семь сезонов, пять раз выиграв чемпионат Шотландии. В сезоне 1915/16 стал лучшим бомбардиром чемпионата.

В 1920 году перешёл в «Сток Сити», однако в 27-ми матчах отличился всего 5 раз и по окончании сезона 1920/21 вернулся в Шотландию. Выступал за «Партик Тисл» и «Хиберниан». В составе «Хиберниана» провёл 320 матчей во всех турнирах, забив 143 мяча.

Достижения

Игрок 
 Селтик:
 Чемпион Шотландии: 1913/14, 1914/15, 1915/16, 1916/17, 1918/19
 Обладатель Кубка Шотландии: 1913/14

Примечания

Литература 
 Matthews, Tony  The Encyclopaedia of Stoke City. — Lion Press, 1994. — ISBN 0-9524151-0-0.

Ссылки 
 Профиль на ihibs.co.uk

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Партик Тисл»
Игроки ФК «Хиберниан»
Футбольные тренеры Шотландии